Navnet Vesterport anvendes i flere danske byer:

 København
 Vesterport – en tidligere byport
 Vesterport Station – S-togsstation
 Ved Vesterport – kontorbygning, ved stationen
 Vesterport (Fåborg) – middelalderlig byport i Fåborg.
 Vesterport (Odense) – var en byport i Odense, og er nu navnet på en bygning.
 Vesterport (Århus) – et sted i Århus.